Фінансова стійкість — певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Різні науковці дають різне визначення цього складного поняття. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяє генерувати такі напрямки господарських операцій, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Показники фінансової стійкості — показують рівень залучення позикового капіталу і здатності підприємства обслуговувати цей борг. До них відносять:
 коефіцієнт власності (незалежності),
 питому вагу дебіторської заборгованості у вартості майна,
 питому вагу власних і довгострокових позикових коштів.

Див. також 
 Показники фінансового стану підприємства
 Фінансовий стан підприємства

Посилання 
 
 
 
 Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї 

Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент